Selèucia ad Belum, ciutat de Síria
 Selèucia de Piera o de Pièria, ciutat de Síria
 Selèucia de Seugma
 Selèucia del Tigris, ciutat de Mesopotàmia
 Selèucia d'Isàuria, Ciutat d'Isàuria
 Selèucia en Cilícia, poble de Turquia i restes de la Selèucia d'Isàuria.